Четвертий турнір за звання чемпіонки світу з шахів проходив у червні 1933 року в Фоклстоні під час V шахової олімпіади.
 
У турнірі брали участь 8 шахісток з 5-ти країн — Австрії, Англії, Італії, Франції, Чехословаччини, а також представниця Шотландії. Турнір проходив у 2 кола.

Через хворобу Ґізела Гарум (Австрія) не змогла приступити до гри і у всіх партіях їй були зараховані поразки. Віра Менчик знову виграла всі партії й посіла 1-е місце — 14 очок. На 5 очок від переможниці відстала Едіт Прайс. 8½ очок набрала Мері Ґілхрист.

Таблиця

Література 
Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 411, 594. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1933 у шахах